Уинстон () — мужское личное имя, фамилия и топоним английского происхождения.

 Имя
 Уинстон Черчилль (1874—1965) — британский политик и государственный деятель.
 Фамилия
 Уинстон, Джеймис (род. 1994) — американский профессиональный игроков американский футбол.
 Уинстон, Джордж (род. 1949) — американский пианист.
 Уинстон, Марк (род. 1950) — канадский педагог, апиолог и пчеловод; получивший широкое признание эксперт по пчёлам и опылению.
 Уинстон, Патрик (1943—2019) — американский учёный, специалист в области информатики.
 Уинстон, Рэй (род. 1957) — британский актёр и продюсер.
 Уинстон, Стэнли (1946—2008) — американский мастер визуальных и технических спецэффектов.
 Уинстон, Хэтти (род. 1945) — американская актриса.
 Топоним
 Уинстон-Сейлем — город в штате Северная Каролина, США.
 

 Другое
 Winston — марка сигарет, выпускаемая компанией JTI.
 Уинстон Смит — главный герой романа Джорджа Оруэлла «1984».